El Páramo es uno de los tres corregimientos del municipio colombiano de Puerres, departamento de Nariño, junto a Monopamba y San Mateo.

Al corregimiento el páramo le son asignadas las siguientes veredas:
 La Laguna
 Quebrada Blanca

Véase también  
Municipio de Puerres
Monopamba
San Mateo

Referencias 

Corregimientos de Puerres